Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1991 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 39. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Sławomir Drabik.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 27 października 1991
 Sędzia: Roman Cheładze

Linki zewnętrzne 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1991

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w polskim sporcie